Dimethoxyethan ist die kurze und etwas ungenaue Bezeichnung für verschiedene chemische Verbindungen:

 1,1-Dimethoxyethan
 1,2-Dimethoxyethan (meist ist dieses gemeint)